Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1986 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 27 d'abril del 1986.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 25. 050

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 28. 667 (a la volta 57)

Referències 
 

1986
San Marino